Loricera — род жужелиц.

Описание 
Наружная бороздка мандибул без щетинковой поры. Второй-шестой сегменты усиков с длинными щетинками. Надкрылья с двенадцатью бороздками

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Лорицерины
Роды жесткокрылых